Barret – comune francese situato nel dipartimento della Charente
 Barret-sur-Méouge – comune francese situato nel dipartimento delle Alte Alpi
 Breuil-Barret – comune francese di 661 abitanti situato nel dipartimento della Vandea
 Pont-de-Barret – comune francese situato nel dipartimento della Drôme

Persone
 John Richard Barret (1825-1903) – politico statunitense
 Paul Barret (1930) – ex calciatore e allenatore francese
 Thomas Charles Barret (1860-1922) – politico statunitense

Altro
  Barret – personaggio di Final Fantasy VII